Gouvernement Edgar Faure peut désigner ces gouvernements français :
 gouvernement Edgar Faure (1) du  au  ;
 gouvernement Edgar Faure (2) du  au .

Voir aussi 
 Historique des gouvernements de la France